Netia :
 Netia (télécom), fournisseur d'accès à internet polonais
 Netia (informatique),  éditeur de logiciel français